{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A maschile - Anno Sportivo 2016-2017
|год                = 2017
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 12 ноября 2016 — 15 апреля 2017
|посещаемость       = 
|победитель         = Trentino Curling (Жоэль Реторна)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Амос Мозанер
|третий             = Жоэль Реторна
|второй             = Андреа Пильцер
|первый             = Даниэле Феррацца
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Sporting Club Pinerolo (Симоне Гонин)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Celtic Fireblock (Valter Bruno)
|пред               = 2016
|след               = 
}}41-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 12 ноября 2016 по 15 апреля 2017 в два этапа: групповой этап с 12 ноября 2016 по 26 марта 2017 и этап плей-офф с 13 по 15 апреля 2017.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Trentino Curling» (скип Жоэль Реторна), победившая в финале команду «Sporting Club Pinerolo» (скип Симоне Гонин). Бронзовые медали завоевала команда «Celtic Fireblock» (скип Valter Bruno).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2017.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 14 апреля, 10:00

«3-я команда против 4-й». 13 апреля, 20:30

Полуфинал. 14 апреля, 16:00

Матч за 3-е место. 15 апреля, 09:30

Финал. 15 апреля, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2017

2016 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2016 году
Спорт в Италии в 2017 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди мужчин